Plusieurs bromures de phosphore sont recensés :

 le tribromure de phosphore () ;
 le pentabromure de phosphore () ;
 l'heptabromure de phosphore ().

Phosphore